Кубок Федерации () — футбольный турнир, проводимый под эгидой Футбольной федерации Андорры. Разыгрывается в весенне время среди команд второго дивизиона Андорры.

В 2014 и 2015 годах победители турнира принимали участие в Кубке Андорры. В 2017 году в Кубке Федерации сыграли лишь дублирующие команды.

Победителем становились команды — «Унио Эспортива Санта-Колома В» (дважды) и «Экстременья».

История 

В сезоне 2013/14 во втором дивизионе Андорры приняло участие рекордное число команд — 15. Первый этап Сегона Дивизио закончился в феврале 2014 года и четыре лучших команды приняли участие в плей-офф в борьбе за место, которое позволило бы играть в чемпионате Андорры. Остальные команды остались без игровой практики и Кубок Федерации заполнил её отсутствие.

Первый турнир Кубка Федерации прошёл весной 2014 года. Десять команд были разделены на две группы и две лучшие команды в каждой группе получали право участвовать в полуфинале турнира. В группе А лидерами стали дубли «Лузитанса» и «Энкама». При том, что команда «Атлетик» снялась с турнира по ходу соревнований, проведя всего две игры. Результаты обеих игр с участием «Атлетика», в которых команда уступила с общим счётом (0:10), были аннулированы. Дубли «Ордино» и «Унио Эспортива Санта-Колома» получили право участвовать в полуфинале, заняв первые два место в группе B. Результат игры «Ордино В» и «Каса Эстрелла дель Бенфика», который закончился победой «Ордино» со счётом (9:2) был отменён, а команде «Ордино» было засчитано техническое поражение. С дубля «Сан-Жулии» было снято три очка за неявку на игру против «Каса Эстрелла дель Бенфика».

В полуфинальных играх победу одержали дубли «Унио Эспортива Санта-Колома» и «Энкама». Таким образом, право сыграть в Кубке Андорры 2015 получили все участники полуфинальных игр. Финальная игра завершилась крупной победой дубля «Унио Эспортива Санта-Колома» над дублем «Энкама» со счётом (6:1). Лучшим игроком финала был назван игрок «УЭ Санта-Колома» Ману Лопес, а лучшим бомбардиром турнира с 11 голами стал другой игрок команды Хуан Саломо.

В следующем году формат турнира изменился, семь команд сыграли в одной группе в один круг и четыре лучших, получили право сыграть в Кубке Андорры 2016. Проиграв два матча к ряду «Женлай» снялся с турнира. Итоговый результат турнира — победа клуба «Экстременья», ещё три места в Кубке Андорры получили дубли «Энкама», «Унио Эспортива Санта-Колома» и «Лузитанса». В декабре 2015 года Футбольная федерация Андорры изменила формат Кубка Андорры, запретив играть в нём дублям. Таким образом в Кубке Андорры 2016 года сыграла лишь «Экстременья».

Лучшим бомбардиром Кубка Федерации 2015 года стал Эдуардо Матос из дубля «Лузитанса», забивший 8 голов.

Вновь турнир был организован весной 2017 году. В нём приняли участие дубли «Энкама», «Лузитанса», «Санта-Коломы» и «УЭ Санта-Колома». Победителем турнира стал «УЭ Санта-Колома В».

Результаты

2014 
Группа А

Группа В

Полуфинал

Финал

2015 
{| class=wikitable style="font-size: 95 %; text-align: center"
|-
! style="width:200px;"|Команда
!width="25" title="Игры"|И
!width="25" title="Выиграно"|В
!width="25" title="Сыграно вничью"|Н
!width="25" title="Проиграно"|П
!width="50" title="Забитые и пропущенные"|М
!width="25" title="Разница мячей"|±
!width="25" title="Очки"|О
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| Экстременья
| 5 || 4 || 0 || 1 || 16 — 3 || +13 ||12
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| Энкам В
| 5 || 3 || 0 || 2 || 20 — 7 || +13 ||9
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| УЭ Санта-Колома В
| 5 || 3 || 0 || 2 || 19 — 8 || +11 ||9
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| Лузитанс B
| 5 || 3 || 0 || 2 || 18 — 8 || +10 ||9
|-
|align=left| Ордино В
| 5 || 2 || 0 || 3 || 9 — 12 || -3 ||6
|-
|align=left| Энгордань В
| 5 || 0 || 0 || 5 || 3 — 47 || -44 ||0
|-
|align=left| Женлай
|colspan=8|Снялся
|}

Лучшие бомбардиры:

2017 

Лучшие бомбардиры:

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футбол в Андорре